Sy-Kick war eine englische House-Band in den frühen 1990ern, bestehend aus dem Duo Brad Carter und Mark French.

Erst lediglich in Clubs auftretend, machten sich die beiden bald einen Namen in der englischen Rave-Szene. Ihr erster bekannter Hit war Upside, der damalige Durchbruch gelang ihnen allerdings mit dem Track Nasty, einer überaus gelungenen Pianola-Dancefloor-Mixtur, die es im Mai 1992 weit nach oben in die englischen Dance-Charts schaffte und auch auf MTV des Öfteren zu sehen war. Weitere Dance-Hits waren Music in the House, Believe in me und Take a look.

Techno-Band
Britische Band